OWC steht für:
 OWC-Verlag für Außenwirtschaft, ein deutscher Verlag, ehemals Ost-West-Contact genannt
 Obedient Wives Club
 Other World Computing, ein US-amerikanischer Hersteller von Flash-Speicher-Produkten
 Oscillating Water Column, Prinzip in einem Wellenkraftwerk

Abkürzung